Thesaurier-generaal – "generalny skarbnik" – najważniejsza funkcja ministerialna i skarbowa w Holandii. Urząd istnieje tak długo jak sama Holandia jako niezależne państwo.

Skarbnicy generalni 

Polityka Holandii